Берёзовая Поляна — название населённых пунктов.

Россия 
 Берёзовая Поляна — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Берёзовая Поляна — посёлок в Клявлинском районе Самарской области.
 Берёзовая Поляна — село в Тымовском районе Сахалинской области.
 Берёзовая Поляна — посёлок в Мамадышском районе Татарстана.
 Берёзовая Поляна — посёлок в Алатырском районе Чувашии.